Барон ( — титул аристократії в Західній Європі

Топоніми 
 Барон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Барон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Барон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Барон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар